Babosa puede referirse a:

Animales
 Ciertos moluscos sin concha:
 Babosa de tierra (infraorden Stylommatophora).
 Babosa de mar (infraclase Opisthobranchia).

Plantas
 Nombre común de Parietaria judaica.
 Nombre común de Suaeda spicata.